

Geografia 
 Germi – città dell'Iran
 Germi – circoscrizione elettorale dell'Iran
 Shahrestān di Germi – provincia dell'Iran

Altro 
 Germi – album discografico degli Afterhours
 Pietro Germi – regista, attore e sceneggiatore italiano

Pagine correlate 
Germe